Modaliteit is een ander woord voor "manier, wijze" (Latijn: modus) en wordt in deze zeer uiteenlopende betekenissen gebruikt:
in de muziektheorie: het gebruik van toonladders en die toonladders zelf: Modaliteit (muziek).
in de logica: een voorstellingswijze van de werkelijkheid: is iets mogelijk? is iets noodzakelijk?; zie modale logica.
in de taalkunde: het uitdrukken van zo een voorstellingswijze met een hulpwerkwoord; zie modaliteit (taalkunde)
een groepering binnen de Nederlands Hervormde Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland: Modaliteit (kerkelijk).
een vervoerwijze, bijvoorbeeld auto, trein, fiets, lopen, schip, vliegtuig of pijpleiding.